Морейнис — еврейская фамилия.

 Морейнис, Аркадий Фомич (род. 1963) — программист, предприниматель и инвестор.
 Морейнис, Иекусиэль Шахнович (1918—?) — учёный в области бионики, доктор технических наук.
 Морейнис, Израиль Яковлевич — советский учёный-медик, гигиенист.
 Морейнис, Клавдия Григорьевна (Гершовна, 1911—2001) — первая в СССР тромбонистка.
 Морейнис, Лев Константинович (1886—1937) — украинский советский химик и фармацевт.
 Морейнис, Михаил Абрамович (1861—1937) — революционер-народоволец.
 Морейнис, Яков Израилевич (1905—1978) — советский экономист.

 Морейнис-Муратова, Фани Абрамовна (1859—1937) — революционерка, редактор, автор воспоминаний.